Бангертер - фамилия:

 Бангертер, Макс (1911—1997)  — швейцарский спортсмен, гимнаст.
 Бангертер, Ханс (1924—2022) — швейцарский футбольный функционер.